

Patronyme 
 Pierre Vermare (1835-1906), sculpteur français ;
 François Vermare (1866-1944), homme politique français ;
 André Vermare (1869-1949), sculpteur français, fils de Pierre Vermare.

Homonymie